Тамара Григорьевна Беликова:
 Беликова, Тамара Григорьевна (род. 1942) — доярка, Герой Социалистического Труда.
 Беликова, Тамара Григорьевна (футболистка) (род. 1987) — российская футболистка.